Алекс Паунович (, род. 29 июня 1969) — канадский актёр сербского происхождения.

Карьера 
До начала актёрской карьеры Паунович играл в рок-группе и активно занимался боксом.

Дебютной работой на телевидении для Пауновича стал фильм «Головы» для канала HBO 1994 года. С тех пор актёр исполнил более сотни эпизодических и второплановых ролей, появился в таких сериалах, как «100», «Континуум», «Я — зомби», «Смертельная битва: Наследие», «Сверхъестественное», «Звёздные врата: SG-1», «Звёздный крейсер „Галактика“», «Ясновидец», «Однажды в сказке», «Ад на колёсах» и других.

В 2017 году Паунович снялся в одной из центральных ролей в фильме «Планета обезьян: Война».

Фильмография

Кино

Телевидение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт